Port [] kan syfta på:

Port (datorteknik) – en datorteknisk term
 Port – en fysik anslutning, se kontaktdon 
Portvin – dryck
Stadsport – ingångar till städer
Portal – en arkitektoniskt gestaltad ingång

Geografi

Frankrike 

 Port-sur-Seille, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Port-le-Grand, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Port-en-Bessin-Huppain, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Port, Ain, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Le Port, Ariège, departementet Ariège i regionen Occitanien,

Schweiz 

 Port, Bern, ort och kommun i kantonen Bern,